

Patronymes 
Vorobiov, Vorobev, Vorobiev (masculin ; ) ou Vorobiova, Vorobeva, Vorobieva (féminin ; ), également Vorobieff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anton Vorobyev (1990-), coureur cycliste russe.
 Dmitri Vorobiov (1985-), joueur de hockey sur glace russe.
 Iekaterina Vorobiova (1983-), joueuse de volley-ball russe.
 Ievgueni Vorobiov (1976-), joueur d'échecs russe.
 Ivan Vorobev (1988-), judoka russe.
 Marie Vorobieff (1892-1984), peintre d'origine russe.
 Maxime Vorobiov (1787-1855), peintre russe.
 Natalia Vorobieva (1991-), lutteuse russe.
 Oleksandr Vorobiov (1984-), gymnaste ukrainien.
 Pavel Vorobiov (1984-), joueur de hockey sur glace russe.
 Piotr Vorobiov (1949-), joueur et entraîneur de hockey sur glace russe.
 Socrate Vorobiov (1817-1888), peintre russe
 Valentin Vorobiov (1938-), peintre russe actif en France
 Vladimir Vorobiov (1972-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe